Ирий:
 Ирий — рай в славянской мифологии.
 Ирий (группа) — фолк-метал группа из Львова.